First Contact bezeichnet

 einen Star-Trek-Film aus dem Jahr 1996, siehe Star Trek: Der erste Kontakt
 den Original-Titel einer Episode aus der Serie Raumschiff Enterprise  – Das nächste Jahrhundert/Staffel 4#Erster Kontakt
 einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 1983, siehe First Contact (1983)
 ein Spiel von Damir Khusnatdinov, siehe First Contact (Spiel)